Basilisco – uma criatura mitológica.
Basiliscus – um gênero de lagartos.
Basilisco (imperador) – um imperador bizantino.
Basilisco (artilharia) - peça de artilharia medieval.

Desambiguação